Live in Paris Zenith ’88 – album Burning Speara (1989)
 Live in Paris and Toronto – album Loreeny McKennitt (1999)
 Live in Paris 1975 – album Deep Perple (2001)
 Live in Paris – album Diany Krall (2002)
 Live in Paris & Ottawa 1968 – album Jimiego Hendriksa (2008)
 Live in Paris – album Black Rebel Motorcycle Club (2014)

Zobacz też 
 Live à Paris